Boschetti ima više značenja:
 Boschetti, Cuneo
 Boschetti, Ferrara
 Boschetti, Mantua
 Boschetti, Padova
 Boschetti, Perugia
 Boschetti, Varese
 Boschetti, Verona
 Boschetti, Vicenza